Anchor Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Anchor Hill (Minnesota)
 Anchor Hill (South Dakota)